Dorothea est un prénom féminin et toponyme pouvant désigner:

Prénom

Toponyme

Fort Dorothea, fort de la fin 17 et 18 siècle en Côte-de-l'Or prussienne

, établissement de l'Île Saint-Thomas

, carrière de la

Voir aussi
(339) Dorothea, astéroïde de la ceinture principale
Dorothea, film franco-allemand (1974)
, navire canonnier  (1898-1919)

Homonymie de toponyme